Des élections municipales partielles ont lieu en 1984 en France.

Bilan

Résultats en nombre de maires

Élections

Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 

 Maire sortant : Michel Bertelle (PCF)
 Maire élu ou réélu : Michel Bertelle (PCF)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État

Bon-Encontre (Lot-et-Garonne) 

 Maire sortant : Raymond Vincent (DVD)
 Maire élu ou réélu : Raymond Vincent (DVD)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État en raison du faible écart de voix – une voix d'avance – entre la liste victorieuse d'union de l'opposition et celle du maire sortant MRG René Lajunie

Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)

Coubron (Seine-Saint-Denis)

Cuers (Var)

Draguignan (Var) 
 Maire sortant : Édouard Soldani (PS)
 Maire élu ou réélu : Jean-Paul Claustres (RPR)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État pour cause de fraude électorale

Étampes (Essonne) 

 Maire sortant : Gérard Lefranc (PCF)
 Maire élu ou réélu : Gérard Lefranc (PCF)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État

La Ferté-Alais (Essonne)

Fort-de-France (Martinique)

Givry (Saône-et-Loire)

Houilles (Yvelines)

Houplines (Nord) 
 Maire sortant : Jacques Deruyter (SE)
 Maire élu ou réélu : Jacques Deruyter (SE)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983

Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) 
 Maire sortant : Guy Berjal (PCF)
 Maire élu ou réélu : Gérard Bessière (RPR)

 Contexte : dissolution du conseil municipal élu en mars 1983 par le Conseil des ministres

Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) 

 Maire sortante : Marie-Thérèse Goutmann (PCF)
 Maire élue ou réélue : Françoise Richard (RPR)

 Contexte : dissolution du conseil municipal élu en mars 1983 par le Conseil des ministres

Pamiers (Ariège)

Sète (Hérault)

La Seyne-sur-Mer (Var) 
 Maire sortant : Maurice Blanc (PCF)
 Maire élu ou réélu : Charles Scaglia (UDF-PR)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983

Thionville (Moselle) 

 Maire sortant : Paul Souffrin (PCF)
 Maire élu ou réélu : Paul Souffrin (PCF)

 Contexte : annulation du scrutin du 6 mars 1983

La Tour-du-Pin (Isère) 

 Maire sortant : René Mollard (UDF-CDS)
 Maire élu ou réélu : Jean Bourdier (PS)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État en raison d'irrégularités et du faible écart de voix

La Trinité (Martinique) 

 Maire sortant : Casimir Branglidor (PS)
 Maire élu ou réélu : Casimir Branglidor (PS)

 Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État

Notes et références

Voir aussi 
 Élections municipales françaises de 1983

1984
France, municipales
1984 en France